

Codici 
 SDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanandaj (Iran)
 sdg – codice ISO 639-3 della lingua savi
 SDG – codice valutario ISO 4217 della Sterlina sudanese, valuta del Sudan

Mineralogia 
 Sdg – abbreviazione di sadanagaite

Sigle 
 SDG – Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU

Note